Ámbelos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ámbelos (ort), Västra Grekland, Nomós Achaḯas, 
 Ámpelos (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar